Чесменское сельское поселение — муниципальное образование Бобровского района Воронежской области России.

Административный центр — село Чесменка.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Чесменка,
 поселок Пятилетка 2-я.

Примечания 

Муниципальные образования Бобровского района
Сельские поселения Воронежской области